Balimbing (Halongonan), een plaats in Indonesië
Balimbing (Natal), een plaats in Indonesië